Moratorium (von lateinisch moratorius „säumend“) steht für:

 Moratorium (Wirtschaft), Stillhalteabkommen, Zahlungsaufschub
 Moratorium (Politik), vertraglich vereinbarter oder gesetzlich angeordneter Aufschub
 Moratorium (Film), japanischer Kurzfilm von Takashi Hirose (2012)

Siehe auch:
 psychosoziales Moratorium (Übergangsphase zwischen Jugend und Erwachsenenalter)
 Atom-Moratorium (deutsche Entscheidung zur Sicherheitsprüfung von Atomkraftwerken 2011)
 Hoover-Moratorium (US-Erklärung zur Aussetzung von Zahlungsverpflichtungen)